Томас Саати (18 июля 1926 — 14 августа 2017) — профессор Пенсильванского и Питтсбургского университетов, автор «Метода анализа иерархий» (технологии принятия решений на основе математических расчётов и использования метода попарных сравнений).

Член Национальной инженерной академии США (2005).

Библиография

Метод анализа иерархий () 
 1980 The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, , McGraw-Hill
 1982 Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, , Wadsworth. 1988, Paperback, , RWS
 1982 The Logic of Priorities: Applications in Business, Energy, Health, and Transportation, with Luis G. Vargas,  (Hardcover)  (Paperback), Kluwer-Nijhoff
 1985 Analytical Planning: The Organization of Systems, with Kevin P. Kearns, , Pergamon
 1989 Conflict Resolution: The Analytic Hierarchy Process, with Joyce Alexander, , Praeger
 1991 Prediction, Projection and Forecasting: Applications of the Analytic Hierarchy Process in Economics, Finance, Politics, Games and Sports, with Luis G. Vargas, , Kluwer Academic
 1992 The Hierarchon: A Dictionary of Hierarchies, with Ernest H. Forman, , RWS
 1994 Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process, , RWS
 1994 Decision Making in Economic, Social and Technological Environments, with Luis G. Vargas, , RWS
 1996 Vol. III and IV of the Analytic Hierarchy Process Series,  RWS
 2001 Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process, with Luis G. Vargas, , Kluwer Academic
 2007 Group Decision Making: Drawing Out and Reconciling Differences, with Kirti Peniwati, , RWS
 2008 Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008 (https://web.archive.org/web/20170918192816/http://www.colorado.edu/geography/leyk/geog_5113/readings/saaty_2008.pdf) - includes a statement of priority scales which measure intangibles in relative terms.

Метод аналитических сетей () 
 1996 Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, , RWS
 2005 Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, , RWS
 2005 The Encyclicon, A Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback based on the Analytic Network Process, with Müjgan S. Özdemir, , RWS
 2006 Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, with Luis G. Vargas, , Springer
 2008 The Encyclicon, Volume 2: A Dictionary of Complex Decisions using the Analytic Network Process, with Brady Cillo, , RWS
 2008 The analytic hierarchy and analytic network measurement processes: Applications to decisions under Risk', European Journal of Pure and Applied Mathematics, 1 (1), 122—196, (2008)

 Нейросети 
 1999 The Brain: Unraveling the Mystery of How it Works, The Neural Network Process, , RWS
 2009 Principia Mathematica Decernendi: Mathematical Principles of Decision Making — Generalization of the Analytic Network Process to Neural Firing and Synthesis, , RWS

 Исследование операций () 
 1959 Mathematical Methods of Operations Research, no ISBN (translated into Japanese and Russian), McGraw-Hill. 1988 Extended edition, , Dover (paperback)
 1961 Elements of Queueing Theory with Applications, no ISBN (translated into Russian, Spanish and German), McGraw-Hill

 Математика 
 1964 Nonlinear Mathematics, with J. Bram, no ISBN, McGraw-Hill. 1981 Reprinted as , Dover (paperback)
 1964—1965 Lectures on Modern Mathematics, Volumes I, II, III (Thomas L. Saaty, Editor), no ISBN (translated into Japanese), John Wiley
 1965 Finite Graphs and Networks, with R. Busacker, no ISBN (translated into Japanese, Russian, German and Hungarian), McGraw-Hill
 1967 Modern Nonlinear Equations, no ISBN, McGraw-Hill. 1981, reprinted as , Dover (paperback)
 1969 The Spirit and Uses of the Mathematical Sciences, (Thomas L. Saaty, Editor, with F.J. Weyl), no ISBN, McGraw-Hill
 1970 Optimization in Integers and Related Extremal Problems, no ISBN (translated into Russian), McGraw-Hill
 1977 The Four-Color Problem; Assaults and Conquest, , with Paul C. Kainen, McGraw-Hill. 1986 Revised edition, , Dover (paperback)

 Прикладная математика 
 1968 Mathematical Models of Arms Control and Disarmament, , John Wiley
 1973 Topics in Behavioral Mathematics, no ISBN, Mathematical Association of America
 1981 Thinking with Models: Mathematical Models in the Physical, Biological, and Social Sciences, with Joyce Alexander, hardback , paperback , Pergamon

 Другие публикации 
 1973 Compact City, with George B. Dantzig, hardback , paperback  (translated into Japanese and Russian), W.H. Freeman
 1990 Embracing the Future, with Larry W. Boone, , Praeger
 2001 Creative Thinking, Problem Solving & Decision Making, , RWS
 2013 Compact City: The Next Urban Evolution in Response to Climate Change'', , RWS

Примечания 

Выпускники Йельского университета
Члены Национальной инженерной академии США
Умершие от рака